Okręty US Navy o nazwie USS  "Cumberland":
 Pierwszy  był 50 działową fregatą. Zwodowany w 1842.
 Drugi  był barkiem o stalowym kadłubie. Zwodowany w 1904
 Trzeci  był zbiornikowcem floty. Zwodowany w 1944.
Zobacz też
 

Cumberland